Haaland bzw. Håland ist der Familienname folgender Personen:

 Alf-Inge Haaland (Håland; * 1972), norwegischer Fußballspieler
 Deb Haaland (* 1960), US-amerikanische Politikerin
 Erling Haaland (Håland; * 2000), norwegischer Fußballspieler
 Janne Haaland Matlary (* 1957), norwegische Politologin und Politikerin
 Lars Håland (* 1962), schwedischer Skilangläufer
 Thom Haaland (* 1967), norwegischer Segler